Свистовка — деревня в Скопинском муниципальном районе Рязанской области, входит в состав Вослебовского сельского поселения.

География 
Расположена на берегу речки Моша в 8 км на юго-восток от центра поселения села Вослебово и в 11 км на юго-восток от города Скопина.

История 
В XIX — начале XX века деревня входила в состав Яблоневской волости Скопинского уезда Рязанской губернии. В 1906 году в селе было 104 дворов.

С 1929 года деревня входила в состав Летовского сельсовета Скопинского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 2005 года — в составе Вослебовского сельского поселения.

Население

Примечания 

Населённые пункты Скопинского района